Carlblom ist der Familienname folgender Personen:

 August Carlblom (1797–1877), deutsch-baltischer lutherischer Theologe 
 Gustav Carlblom (1761–1814), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher 
 Johannes Carlblom (1793–1861), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher  
 Paul Carlblom (1820–1875), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher  
 Wilhelm Carlblom (1820–1875), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Moskau